Натуральне число 1799
 1799 рік до нашої ери
 1799 рік нашої ери